Dreamer steht für:
 Tommy Dreamer (* 1971), Wrestler
 Dreamer – Ein Traum wird wahr, Spielfilm (2005)
 Minderjährige, die illegal in die USA eingereist sind; US-Präsident Obama initiierte 2012 den DREAM Act (Development, Relief, and Education for Alien Minors), um ihnen Arbeitsgenehmigungen sowie Abschiebeschutz zu gewähren, siehe → Deferred Action for Childhood Arrivals (DACA)

Lieder
 Dreamer (Supertramp-Lied), Lied der Band Supertramp (1974)
 Dreamer (Ozzy-Osbourne-Lied), Lied von Ozzy Osbourne (2002)
 Dreamer (Prince-Lied), Lied von Prince (2009)
 Dreamer (Axwell-Λ-Ingrosso-Lied), Lied von Axwell Λ Ingrosso (2017)

Schallplatten / Musikalben
 Dreamer (City-Album), drittes Album der Band City (1980)
 Dreamer, viertes Album der Metalband Haste the Day (2008)

Siehe auch:
 Driemer
 Triemer